Das Herrendoppel der French Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Das Finale bestritten Paul Haarhuis und Jewgeni Kafelnikow gegen Bob Bryan und Mike Bryan. Die Bryans gewannen in zwei Sätzen und konnten somit Haarhuis und Kafelnikow den Titel abnehmen. Dies war ihr erster Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2003